Sint-Jozef Werkmankerk (Hoevenzavel)
Sint-Jozef Werkmankerk (Tielt)
Sint-Jozef Werkmankerk (Veerle-Heide)
Sint-Jozef Werkmankerk (Zwevegem), in de Zwevegemse wijk Kappaert